Натуральне число 1736
 1736 рік до нашої ери
 1736 рік нашої ери